Dieser Artikel behandelt die Brasilianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland sowie der Qualifikation dazu. Brasilien nimmt zum neunten Mal an der Endrunde teil. Zuletzt schied die Mannschaft zweimal in Folge im Achtelfinale aus.

Qualifikation 
Wie bei den vorherigen Meisterschaften diente die Fußball-Südamerikameisterschaft, zu der die zehn CONMEBOL-Mitglieder eine Mannschaft gemeldet hatten, wieder als Qualifikation. Diese fand im Juli 2022 in Kolumbien statt. Zunächst spielten sie in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus und anschließend die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe über Kreuz im Halbfinale. Die Sieger standen im Finale und die Verlierer  spielten um Platz 3. Die besten drei Mannschaften waren direkt für die WM qualifiziert. Die viertplatzierte Mannschaft und der Sieger des Spiels der Gruppendritten nimmt am interkontintalen Play-Off-Turnier im Februar 2023 teil.

Titelverteidiger Brasilien gewann die Gruppenspiele gegen Argentinien (4:0), Uruguay (3:0), Venezuela (4:0) und Peru (6:0). Im Halbfinale wurde gegen Paraguay mit 2:0 gewonnen und im Finale Gastgeber Kolumbien mit 1:0 besiegt. Damit blieb Brasilien erstmals beim Turnier ohne Gegentor.

Für das Turnier wurden 23 Spielerinnen nominiert, von denen nur sechs Spielerinnen schon im Kader für die WM 2019 standen. Lediglich Ersatztorhüterin Natascha Honegger wurde nicht eingesetzt. Sieben Spielerinnen machten alle sechs Spiele mit, je einmal wegen der zweiten Gelben Karte mussten Angelina und Kapitänin Rafaelle pausieren, die dann von Torhüterin Lorena als Kapitänin vertreten wurde. Rekordnationalspielerin Formiga hatte im November 2021 ihre Karriere beendet und Rekordtorschützin Marta nahm ebenfalls nicht teil. Die meisten Tore für die brasilianische Mannschaft erzielten Debinha und Adriana (je 5). Insgesamt trugen neun Spielerinnen in der Qualifikation zu den 20 Toren bei.

Vorrunde 

|}

|}

K.-o.Runde 

|}

Vorbereitung 
Die ersten Spiele nach der geglückten Qualifikation bestritten die Brasilianerinnen im September 2022 in Südafrika und gewannen gegen den Afrikameister Südafrika mit 3:0 und 6:0. Im Oktober folgten Spiele gegen Norwegen (4:1) und Italien (1:0). Im November gewannen und verloren sie in São Paulo gegen Olympiasieger Kanada mit 2:1 bzw. 1:2. Im Februar 2023 nahm Brasilien – wie drei andere WM-Teilnehmer – am SheBelieves Cup teil, bei dem zunächst gegen Japan mit 1:0 gewann wurde, dann aber gegen  Kanada mit 0:2 und gegen die USA mit 1:2 verloren wurde. Im April trifft die Mannschaft bei der ersten Austragung der UEFA-CONMEBOL Women’s Finalissima im Wembley-Stadion auf Europameister England. Am 11. April spielen die Südamerikanerinnen in Nürnberg gegen Deutschland.

Endrunde

Auslosung 

Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 2 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Weltmeister USA oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe F gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Australien. Gruppenkopf ist Frankreich, gegen das bei der letzten WM das Aus im Achtelfinale kam. Zugelost wurden Jamaika und eine Mannschaft, die sich im Februar 2023 noch qualifizieren musste. Diese wurde Panama, das sich zunächst gegen Papua-Neuguinea und dann Paraguay durchsetzte. Gegen Jamaika wurde schon bei der letzten WM-Teilnahme 2019 gespielt. Auf Panama trifft Brasilien bei der WM erstmals. Als Gruppensieger oder -zweiter würde Brasilien im Achtelfinale auf den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe H mit Deutschland treffen. Dieses Spiel würde ebenso wie die folgenden K.-o.-Spiele auch in Australien stattfinden.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Einzelnachweise 

Brasilien
2023